Esta é uma lista de Futebolistas do Cuiabá Esporte Clube

Artilheiros

Por ano

2017

Transferências 2017 

|}

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

Elenco para o Campeonato Brasileiro da Série C 

 Última atualização: 28 de abril de 2017.

Futebolistas